Die Bezirksklasse Dresden-Bautzen war eine von vier zweitklassigen Fußballligen im Sportgau Sachsen in der Zeit des Nationalsozialismus. Sie diente als Unterbau der Gauliga Sachsen und existierte von 1933 bis 1944. Der Sieger der Bezirksklasse Dresden-Bautzen traf in einer Aufstiegsrunde auf die Sieger der Bezirksklassen Chemnitz, Leipzig und Plauen-Zwickau, in der zwei Aufsteiger zur erstklassigen Gauliga Sachsen ausgespielt wurden. Ab 1940 hieß die Bezirksklasse 1. Klasse Dresden, der Zusatz Bautzen entfiel.

Geschichte 
Nach der durch die Gleichschaltung bedingten Auflösung des Verbandes Mitteldeutscher Ballspielvereine 1933 wurden die Mannschaften aus dem Freistaat Sachsen in den Sportgau V Sachsen eingeordnet. Die zehn in der Saison 1932/33 bestplatzierten sächsischen Vereine der Mitteldeutschen Fußballmeisterschaft erhielten einen Startplatz in der erstklassigen Gauliga, die restlichen Vereine wurden in die unteren Ligen eingeordnet.

Die Bezirksklasse Dresden-Bautzen startete 1933/34 mit zwölf teilnehmenden Mannschaften. Zur kommenden Spielzeit folgte eine Reduzierung auf elf Mannschaften. Je nachdem, ob der Bezirksklassensieger aufstieg oder ein Gauligavertreter aus diesem Bezirk in die Bezirksklasse abstieg, erfolgte die Austragung dann mit zehn bis zwölf Vereinen. Durch Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 startete die Spielzeit 1939/40 später, ab dieser Spielzeit erfolgte die Austragung der Bezirksmeisterschaft in zwei Staffeln mit Finalspielen zwischen den beiden Staffelsiegern. Kriegsbedingt erfolgte die Auflösung der 1. Klasse während der Spielzeit 1944/45.

Neben den Vereinen aus Dresden spielten ebenfalls Vereine aus dem Umland (Bautzen, Riesa, Meißen, Zittau) um den Aufstieg mit. In den Aufstiegsrunden zur Gauliga konnten sich die Vereine aus der Bezirksklasse Dresden-Bautzen häufig durchsetzen.

Spielzeiten der Bezirksklasse Dresden-Bautzen 1934–1944

Ewige Tabelle 
Berücksichtigt sind alle Spielzeiten der Bezirksklasse Dresden-Bautzen zwischen den Spielzeiten 1933/34 und 1943/44. Die abgebrochene Spielzeit 1944/45 wurde nicht berücksichtigt.

 !! Spielzeiten nach Kalenderjahren
|| 1933–44
|| 1933–36, 1937–40
||1933/34, 1936–38, 1941–44
||1933–38, 1940–42
||1933–42
||1935–43
|| 1934/35, 1936–43
|| 1937–44
|| 1938–44
|| 1938–44
|| 1933–35, 1936/37, 1939–44
|| 1935–41
|| 1940/41, 1942–44
|| 1933–37
|| 1934–39
|| 1937–39, 1941–44
|| 1936–38, 1939–43
|| 1933–36
|| 1933–35, 1941–43
|| 1933–36
|| 1941–44
|| 1939–42
|| 1941–44
|| 1942–44
|| 1942–44
|| 1943/44
|| 1933/34
|| 1943/44
|| 1942/43
|| 1933/34
|| 1940/41
|| 1943/44
|}

Quellen 
 Sächsische Volkszeitung: Digitale Sammlung in der SLUB
 Dresdner Nachrichten: Digitale Sammlung in der SLUB
 Dresdner Neueste Nachrichten: Digitale Sammlung in der SLUB
 Der Freiheitskampf: Digitale Sammlung in der SLUB